Бредецел () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Хороднічень.
 Бредецел () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Пукень.
 Бредецел () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Метесарі.
 Бредецел () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Буржук.